RRF est un sigle de trois lettres pouvant signifier :

 Recettes réelles de fonctionnement, en comptabilité publique française ;
 Réadaptation rééducation fonctionnelle, service spécialisé d'un hôpital ;
 Réseau de référence français, la première composante de matérialisation du réseau géodésique français ;
 , dans la biosynthèse des protéines ;
 , un régiment d'infanterie de la British Army ;
 Réseau des Répéteurs Francophone, réseau radioamateur interconnectant des relais;
 , méthode de management de la qualité ;
 , , entreprise ferroviaire basée aux Pays-Bas.
 Robyn Rihanna Fenty dite Rihanna
 Ragnard Rock Festival'', festival viking et métal.